Первый дивизион 2013/2014 годов () — 58-й сезон Первого дивизиона Нидерландов по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 2 августа 2013 года и закончился 25 апреля 2014 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Нидерландов 2013/14 на сайте rsssf.com 

2013/2014
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014